T-klass är två olika ubåtsklasser:

 AA-1-klass, tre experimentubåtar i amerikanska flottan också kända som T-klassen.
 T-klass (brittisk ubåtsklass), en ubåtsklass bestående av 55 ubåtar i Royal Navy som tjänstgjorde i andra världskriget.